Валя-Рошіє () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Мітрень.
 Валя-Рошіє () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Шопоту-Ноу.